A La Liga 2003-04-es szezonja volt a bajnokság hetvenharmadik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Valencia CF lett. Ez volt a klub hatodik, eddigi utolsó bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1